Kramer (Dacota do Norte) — cidade dos Estados Unidos
5715 Kramer — asteroide da cintura principal,
Cosmo Kramer — personagem da sitcom americana Seinfeld